Хосе́ Хуа́н Луке́ де Серральо́нга (, 31 мая 1882, Жирона, Каталония, Испания — 18 июля 1967, Мехико, Мексика) — испанский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен как тренер, руководивший сборной Мексики на чемпионате мира 1930 года.

Биография 
Хуан Луке де Серральонга родился в Испании. Играл за «Кадис», в сезоне 1915—1916 гг. выступал за «Севилью». Из-за невысокого роста он носил прозвище Хуанито Луке ().

В июле 1928 года Серральонга эмигрировал в Мексику. В январе 1930 года он стал тренером мексиканской национальной команды, а спустя полгода, сформировав состав из 17 футболистов, повёз её на первое в истории мировое первенство в Уругвай. Серральонга отличался твёрдым характером, был очень требователен по отношению к игрокам. Он заставил футболистов сборной выучить гимн родной страны, и во всём стремился к укреплению боевого духа игроков своей команды. Перед стартовой игрой с французами он напутствовал выходящих на поле такими словами:

Парни, хочу вас попросить: забудьте обо всём, о невестах, братьях, сёстрах, родителях. Пусть в ваших головах останется лишь одно слово — Мексика. Теперь, когда мы бьёмся против французов, нужно вспомнить генерала Игнасио Сарагосу. Если он смог победить их, значит также сможем и мы.

Слова наставника не уберегли мексиканцев от поражения ни в матче со сборной Франции (1:4), ни в последующих двух встречах с Чили (0:3) и Аргентиной (3:6). После турнира Серральонга оставил мексиканскую сборную.

Позже он стал тренером мексиканского «Веракруса», а в сезоне 1949/1950 выиграл с ним национальный чемпионат.

Хуан Луке де Серральонга умер в 1967 году в возрасте 85 лет.

Примечания 

Футболисты Испании
Футбольные тренеры Мексики
Тренеры сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Кадис»
Игроки ФК «Севилья»